Automecanica poate fi:

 Automecanica Mediaș, companie producătoare de caroserii și remorci din România
 Automecanica Moreni, companie producătoare de armament din România

Vezi și 
 Uzina Mecanică
 Mecanică (dezambiguizare)